Подивин (), () — город района Бржецлав Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в 8 км к северу от Бржецлава над поймой реки Дие. К юго-востоку от города находятся .

Население 
Население — 3 009 человек (1.01.2021). Площадь — 17,75 км ². Город расположен на высоте 160—175 м над уровнем моря.

История 
Из-за стратегически выгодного расположения территория Подивина была заселена с доисторических времён. Археологические исследования показали, что в нижней Поморавии было сосредоточено у Подивина,  Поганьскои Бржецлава жило одно из 6 моравских племён, что подтверждается и письменными источниками.

Самые старые и, возможно, достоверные сведения о Подивине и его ближайших окрестностях отражены в Чешской хронике Козьмы Пражского за 1062—1067, 1073—1074, 1099, 1110 и 1121 годы.

Достопримечательности 
 Костёл св. Петра и Павла первой половины 13 века.
 Часовня св. Кирилла и Мефодия
 Еврейское кладбище
 Руины замка Иоанна 1807 г.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Подивин

Города Южноморавского края